La gara di Spada a squadre femminile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2014 si svolgerà il 23 luglio 2014.

Il titolo iridato è andato alla Russia che ha battuto in finale l'Estonia. La medaglia di bronzo è andata all'Italia che ha sconfitto nella finale per il terzo posto l'Ungheria.

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Tabelloni dei piazzati

Tabellone 5º-8º posto

Tabellone 9º-16º posto

Tabellone 13º-16º posto

Collegamenti esterni
 

Campionati mondiali di scherma 2014